Суперкубок Іспанії з футболу 2000 — 15-й розіграш турніру. Матчі відбулись 20 і 27 серпня 2000 року між чемпіоном Іспанії клубом Депортіво (Ла-Корунья) та володарем кубка Іспанії клубом Еспаньйол.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок на transfermarkt 
 Суперкубок на rsssf  

2000
Іспанія
2000 в іспанському спорті